Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран ( — niru-ye havâ-ye ârtesh-e jomhuri-ye eslâmi-ye irân, Nahâjâ; , IRIAF) — вид вооружённых сил Ирана. В их состав включены также силы противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) имеет свои собственные ВВС.

История 
Современные военно-воздушные силы были созданы на основе шахских ВВС Ирана после исламской революции 1979 года. Они сразу же столкнулись со значительными трудностями. Введение США эмбарго на поставку оружия в Иран лишило запчастей авиапарк ВВС, полностью состоявший из самолётов и вертолётов американского производства. Кроме того, новая власть с недоверием относилась к офицерам бывшей шахской армии, и многие опытные пилоты и командиры подверглись репрессиям.

Война с Ираком
В ходе предвоенных столкновениях с Ираком ВВС Ирана потеряли не меньше 4 истребителей. В свою очередь иранская авиация достигла некоторых успехов — иранскими истребителями был повреждён 1 иракский биплан и повреждён 1 иракский боевой вертолёт.

Несмотря на все трудности, ВВС Ирана сыграли значительную роль на раннем этапе ирано-иракской войны, начавшейся 22 сентября 1980 года. Попытка Ирака уничтожить авиацию противника на аэродромах провалилась, хотя несколько иранских истребителей всё таки было уничтожено на аэродромах. Иранские ЗРК HAWK, входящие в состав ВВС, значительно пострадали от первого иракского налёта, погибли десятки операторов этих комплексов.

23 сентября в ходе ответной массированной атаки иранской авиации, множество иранских самолётов было сбито в воздушных боях, огнём с земли и «дружественным огнём». В течение недели после начала боевых действий иранские самолёты (F-4 «Фантом» II, F-5 «Фридом Файтер»/«Тайгер» II, F-14 «Томкэт») выполнили множество вылетов, подвергнув бомбардировке ряд военных и экономических объектов на территории Ирака, в том числе в Багдаде. Действия иранской авиации нанесли существенный ущерб тыловой системе Ирака, что замедлило темпы наступления иракских войск, за это иранские ВВС заплатили потерей около 40 истребителей F-4 и F-5, погибло не менее 30 пилотов. Однако, ещё больше потерь персоналу ВВС Ирана нанёс один разрушительный рейд иракских тяжёлых бомбардировщиков Ту-16 по авиабазе Тебриз, в результате которого иранские ВВС потеряли 42 человека убитыми, не считая большого количества других погибших.

В начале 1981 года ВВС Ирана активно поддерживали наземные силы в ходе крупнейшей танковой битвы войны. Иранская бронетехника постоянно попадала под бомбардировки своей же авиации, в результате чего несколько командиров иранских наземных сил негласно приказали «стрелять по всему что летает». Сбитие своих же самолётов оказалось таким же нередким как и атаки своих самолётов на наземные силы, особенно остро такая проблема отмечалась у ЗРК HAWK. Известно что один из таких зенитно-ракетных комплексов на острове Харк сбил 3 своих же истребителя 4-го поколения F-14 Tomcat. На счету иранских ЗРК был сбитый административный Falcon-20 ВВС Ирана. Операторы иранских зенитных орудий и стрелковое оружие также нанесли ощутимые потери своей авиации, один раз ими был сбит свой C-130 Hercules, перевозящий раненых, а радиостанции в Тегеране посылали требования к иранским гражданам «прекратить стрелять по самолётам возле аэропорта Мехрабад, потому что самолёты — иранские».

В апреле 1981 года иранская авиация провела свою самую удачную, согласно собственным заявлениям, операцию: в результате налёта на аэродром в Западном Ираке было уничтожено, по иранским данным, несколько десятков вражеских самолётов, однако по иракским данным в результате удара безвозвратно не было потеряно ни одного самолёта. В ходе этой операции произошёл примечательный случай — подбитый истребитель F-4 «Фантом» вынужден был приземлиться на аэродроме Тифор в Сирии. В течение нескольких месяцев что «Фантом» простоял в Сирии, сирийские пилоты смогли «вживую» изучить данный самолёт.

Активность иранских ВВС к этому времени значительно снизилась, а после 1982 года они почти перестали оказывать влияние на ход войны. Катастрофическая нехватка запчастей вынудила техническую службу заниматься «каннибализацией» (разбором на запчасти) самолётов, и число боеготовых машин неуклонно сокращалось. К 1983 году из нескольких сотен боевых самолётов в воздух могли подняться лишь около 100. Неудовлетворительная ситуация с запчастями сохранялась до конца войны, несмотря на некоторые тайные поставки из США через Израиль. Итоговые безвозвратные потери в войне оказались очень существенными для иранских ВВС, только истребителей модели F-4 и F-5 каждого было потеряно больше 80 штук. Вдобавок к этим потерям, некоторые подбитые иранские самолёты после войны были уже в неремонтопригодном состоянии.

В ходе войны с Ираком произошло множество случаев дезертирства иранских лётчиков, угнавших только в Ирак 8 боевых и транспортных самолётов, не считая вертолётов. Ещё несколько боевых самолётов было угнано в Саудовскую Аравию и Турцию, опять же это не учитывает угоны авиации не входящей в ВВС. Иракская Разведывательная служба вела специальные радио-программы на персидском языке, предлагая за каждый угнанный самолёт один миллион долларов, а за угнанный вертолёт — пол миллиона. Результаты от проведения этой спецоперации оказались очень успешными, хотя один раз угоняемый в Ирак истребитель был сбит иранскими зенитчиками, причём сбитие иранцами своего же самолёта было случайным и они не знали что его угоняют.

Дальнейшие события
После завершения войны в 1988 году Иран предпринял меры по усилению своих ослабленных ВВС, закупив в Советском Союзе истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24, а в Китае — устаревшие истребители F-7 (копия МиГ-21). Неожиданное пополнение произошло в январе—феврале 1991 года, когда во время войны в Персидском заливе большое количество самолётов ВВС Ирака перелетело на иранские аэродромы, спасаясь от авиации союзников. Иран отказался возвращать эти самолёты, считая их своеобразной репарацией за ущерб в восьмилетней войне, и включил часть из них в состав своих ВВС.

Современное состояние 
На 2016 год численность ВВС Ирана оценивается в 18 тыс. человек в ВВС и 12 тыс. человек в ПВО. Имелось 12 авиабаз, включая 10 истребительных и 2 транспортные. В своём составе ВВС имели до 25 боевых эскадрилий, 12 транспортных, 2 вертолётные, 10 отрядов связи и управления, 10 поисково-спасательных отрядов. За истёкшее время построены две новые авиабазы. В феврале 2013 года был представлен прототип нового истребителя Кахер 313, спроектированного с применением технологий малозаметности.

Вооружение и военная техника 
Боеспособно около 60 % всей авиатехники производства США и 80 % производства КНР/РФ. Список включает количество в ВВС Корпуса стражей исламской революции Если не указано иное, данные приведены на 2016 год

Кроме того на вооружении частей иранской армии стоит около 200 лёгких гидросамолётов Bavar 2 иранского производства.

Примечания

Ссылки 
 Военно-воздушные силы и ПВО Ирана (waronline.org, 2002)

Иран
Вооружённые силы Ирана